Il singolare del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sammy Giammalva che ha battuto in finale Ben Testerman 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sammy Giammalva (campione)
 Nick Saviano (quarti di finale)
 Nduka Odizor (semifinali)
 John Sadri (quarti di finale)

 Andy Andrews (secondo turno)
 Morris Strode (secondo turno)
 Erick Iskersky (semifinali)
 Ben Testerman (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Grand Prix 1983